Pfaffing ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Pfaffing (Landkreis Rosenheim), Gemeinde im Landkreis Rosenheim in Bayern
 Pfaffing (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Vöcklabruck

Ortsteile:
 Pfaffing bei Algasing, Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Pfaffing bei Watzling, Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Pfaffing (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Pfaffing (Burghausen), Ortsteil der Stadt Burghausen, Landkreis Altötting, Bayern
 Pfaffing (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Pfaffing (Chieming), Ortsteil der Gemeinde Chieming, Landkreis Traunstein, Bayern
 Pfaffing (Frasdorf), Ortsteil der Gemeinde Frasdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Pfaffing (Fürstenfeldbruck), Ortsteil der Stadt Fürstenfeldbruck, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Pfaffing (Hengersberg), Ortsteil des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Pfaffing (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Pfaffing (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Pfaffing (Oberbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Pfaffing (Obing), Ortsteil der Gemeinde Obing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Pfaffing (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern
 Pfaffing (Schönau), Ortsteil der Gemeinde Schönau, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Pfaffing (Steinkirchen), Ortsteil der Gemeinde Steinkirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Pfaffing (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Pfaffing (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern

 Pfaffing (Gemeinde Dunkelsteinerwald), Ortschaft und Katastralgemeinde von Dunkelsteinerwald, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Pfaffing (Gemeinde Hafnerbach), Katastralgemeinde von Hafnerbach westlich von St. Pölten, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Pfaffing (Gemeinde Obritzberg-Rust), Katastralgemeinde von Obritzberg-Rust nördlich von St. Pölten, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Pfaffing (Gemeinde Dietach), Ort bei Dietach, Bezirk Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Pfaffing (Gemeinde Haigermoos), Ortschaft der Gemeinde Haigermoos, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Pfaffing (Gemeinde Jeging), Ortschaft der Gemeinde Jeging, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Pfaffing (Gemeinde Munderfing), Ortschaft von Munderfing, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Pfaffing (Gemeinde Hartkirchen), Ortschaft von Hartkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Pfaffing (Gemeinde Pettenbach), Ortsteil von Pettenbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Pfaffing (Gemeinde Pischelsdorf), Ortschaft der Gemeinde Pischelsdorf am Engelbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Pfaffing (Gemeinde Rainbach), Ortschaft in der Gemeinde Rainbach im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Pfaffing (Gemeinde Reichersberg), Ortschaft der Gemeinde Reichersberg, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Pfaffing (Gemeinde Saalfelden), Ortschaft der Gemeinde Saalfelden am Steinernen Meer, Bezirk Zell am See, Land Salzburg